Alexandre-Romain Honnet (1770- 1819), élève de l'École des beaux-arts, ayant reçu le Prix de Rome en peinture ;
 Gabriel Honnet, peintre français de la Seconde école de Fontainebleau ;
 Raoul Honnet (1924-1998), homme politique français.